La giostra della memoria – brano musicale composto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone
La giostra della memoria/Lunaspina – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1990
La giostra della memoria – EP di Fiorella Mannoia del 1990
La giostra della memoria – raccolta di Enrico Ruggeri del 1993
 La giostra della memoria – VHS di Enrico Ruggeri del 1993